Бернет может означать следующее:

Персоналии 
 Бернет, Джон (1863—1928) — британо-шотландский эллинист.
 Бернет, Дитфрид (1940—2011) — австрийский дирижёр.
 Бёрнет, Фрэнк Макфарлейн (1899—1985) — австралийский вирусолог.
 Е. Бернет (псевдоним А. К. Жуковского; 1810—1864) — русский поэт-романтик.
 Бернет-Кемперс, Карел Филиппус (1897—1974) — нидерландский музыковед.

Топоним 
 Бернет — город в штате Техас, США, окружной центр одноимённого округа.
 Бернет — округ Техаса.
 Монлор-Бернет — коммуна во Франции, департамент Жер.

См. также 
 Бернед